Heinz kan avse:

 Heinz – en i Tyskland populär form av förnamnet Heinrich
 H. J. Heinz Company – ett amerikanskt livsmedelsföretag
 Henry Heinz (1844–1919), en amerikansk affärsman och livsmedelstillverkare